Светлоозёрский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Светлоозёрское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1711 человек, в том числе 778 мужчин и 933 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Заозёрный,
 посёлок Полеводка,
 село Светлоозёрское.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края